NGC 3349-1
NGC 3349-2